XW – codice vettore IATA di SkyExpress (Russia)